Hitchcock ist der Familienname folgender Personen

 Albert Spear Hitchcock (1865–1935), amerikanischer Botaniker
 Alex Hitchcock, britischer Musiker
 Alfred Hitchcock (1899–1980), britischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Alma Hitchcock (1899–1982), britische Drehbuchautorin
 Billy Hitchcock (1916–2006), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bonnie-Sue Hitchcock (* 1965), Autorin und Reporterin in Alaska
 Charles Henry Hitchcock (1836–1919), US-amerikanischer Geologe
 Charles Leo Hitchcock (1902–1986), US-amerikanischer Botaniker
 Edward Hitchcock (1793–1864), US-amerikanischer Geologe
 Edward Hitchcock jr. (1828–1911), US-amerikanischer Arzt

 Frank H. Hitchcock (1867–1935), US-amerikanischer Politiker
 George Hitchcock (1850–1913), US-amerikanischer Maler
 Gilbert Monell Hitchcock (1859–1934), US-amerikanischer Politiker
 Henry-Russell Hitchcock (1903–1987), US-amerikanischer Architekturhistoriker
 Herbert E. Hitchcock (1867–1958), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Wiley Hitchcock (1923–2007), US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Jack Hitchcock (1925/26–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Jayne Hitchcock (* 1958), amerikanische Autorin und Aktivistin gegen Cyberstalking
 John Hitchcock († 1774), englischer Cembalo- und Spinettbauer, siehe Hitchcock (Cembalobauer)
 Ken Hitchcock (* 1951), kanadischer Eishockeytrainer
 Ken Hitchcock (Musiker) (1955/56–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Kevin Hitchcock (* 1962), englischer Fußballtorhüter
 Michael Hitchcock (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler, Komiker, Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Nigel Hitchcock (* 1971), britischer Jazzmusiker
 Orra White Hitchcock (1796–1863), US-amerikanische Malerin und Botanikern
 Patricia Hitchcock (1928–2021), britische Schauspielerin und Filmproduzentin, Tochter von Alfred Hitchcock
 Peter Hitchcock (1781–1853), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Phineas Warren Hitchcock (1831–1881), US-amerikanischer Politiker
 Robyn Hitchcock (* 1953), englischer Songwriter
 Roswell Dwight Hitchcock (1817–1887), US-amerikanischer Geistlicher
 Samuel Hitchcock (1755–1813), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Stan Hitchcock (1936–2023), US-amerikanischer Country-Musiker und Moderator
 Sterling Hitchcock (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler

 Tom Hitchcock (* 1992), englischer Fußballspieler
 William I. Hitchcock (* 1965), US-amerikanischer Historiker

Hitchcock ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten

 Hitchcock (Oklahoma)
 Hitchcock (South Dakota), im Beadle County
 Hitchcock (Texas)

Hitchcock steht außerdem für

 Hitchcock (Film), eine Filmbiografie über Alfred Hitchcock aus dem Jahr 2012
 (7032) Hitchcock, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Hitchcock County, ein County in Nebraska
 Hitchcock Heights, Gebirge im Grahamland, Antarktika
 Hitchcock-Verzeichnis, Werk-Verzeichnis von Marc-Antoine Charpentier
 "Hitchcock" eine Fruchtsaftmarke von Valensina
 Hitchcock Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller